John de Rooy. (1935 -  Amsterdam, 31 januari 1977), en begraven op begraafplaats Zorgvlied) was een Nederlands fotograaf. De Rooy is bekend geworden omdat hij in 1965 de eerste foto's van prinses Beatrix en Claus von Amsberg maakte.

Nederlands fotograaf